Сеха — название географических объектов.

 Сеха (река) — река в Российской Федерации, протекает в Ивановской области, Владимирской области, Нижегородской области.
 Сеха (древняя река) — ныне река Бакыр в Турции (впадает в залив Чандарлы).
 Сеха (приток Понги) — река в Костромской области России.

См. также 
 Сех